Les Cephalaspidae (les céphalaspidés en français) forment une famille éteinte de poissons sans mâchoires de l'ordre également éteint des Cephalaspidiformes.

Références

Liens externes 
 Cephalaspidida sur le site de Fossilworks (consulté le 7 décembre 2018)

Cephalaspidomorphi
Famille de poissons préhistoriques (nom scientifique)
Agnathe préhistorique (nom scientifique)
Agnathe du Paléozoïque
Taxon fossile décrit en 1861